Abou Thabet Mohamed est un sultan zianide qui règne à Tlemcen de 1474 à 1505 en succession à son père El Mouttawakil Il maintient l'unité du royaume non sans peine face à de nombreuses révoltes des provinces de l'Est.

Références

Bibliographie

Voir aussi

Articles connexes 

 Abdalwadides
 Tlemcen

Décès en 1505
Zianides